Gustave Geffroy (1855-1926) – letterato francese
 Mathieu Auguste Geffroy (1820-1895) – storico francese